Álvarez Jonte puede referirse a:

Antonio Álvarez Jonte, político argentino; 
Álvarez Jonte, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina; 
Avenida Álvarez Jonte, arteria de la ciudad de Buenos Aires; o
Estación Álvarez Jonte, estación del Metrobús de Buenos Aires.